La Pro A francese di pallavolo femminile 1999-2000 si è svolta dal 2 ottobre 1999 al 20 maggio 2000: al torneo hanno partecipato 10 squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la quinta volta, la terza consecutiva, al Racing Club de Cannes.

Regolamento
La prima fase è il girone all'italiana con 18 sfide, 9 all'andata e 9 al ritorno. Al termine della regular season le prime sei classificate parteciperanno ai play-off scudetto. Le classificate dal settimo al decimo posto disputeranno una fase play-out, al termine della quale la peggior classificata giocherà due partite contro la terza classifica della serie cadetta per evitare la retrocessione.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Classifica

Play-off scudetto

Risultati

Play-out

Risultati

Classifica

Spareggio

Verdetti
  Campione di Francia 1999-00 e qualificata alla Champions League 2000-01
  qualificata alla Top Teams Cup 2000-01.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2000-01.
 , ,  e  retrocesse in Nationale 1 2000-01

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1999
Pallavolo nel 2000
 1999-2000